Chris Babb – cestista statunitense
 Kristen Babb-Sprague – ex sincronetta statunitense
 Nick Weiler-Babb – cestista statunitense
 Phil Babb – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese